Мини-футбольный турнир «Кубок Урала» — один из старейших и наиболее представительных мини-футбольных турниров России, ежегодно проходящий в Екатеринбурге в августе незадолго до начала сезона. Организатор, неизменный участник турнира и рекордсмен по количеству побед — екатеринбургский мини-футбольный клуб ВИЗ-Синара.

Формат 
С 2007 года турнир проводится по текущему формату. Шесть приглашённых команд в течение пяти дней играют друг с другом по одному матчу. За победу начисляется три очка, за ничью — одно.

С 2011 года вход на каждый игровой день турнира является платным.

Победители

Ссылки 
 Итоги Кубка Урала 2011

Соревнования по мини-футболу в России
Спортивные соревнования в Екатеринбурге